II peut faire référence à :
 Business Air, selon le code AITA des compagnies aériennes ;
 Ⅱ, un nombre romain correspondant à deux ;
 ii, le code du lolo ou yi, selon la norme ISO 639 des codes de langue.

Numéro d'album de musique 

 II, un album de Loundon Wainwright sorti en 1972 ;
 II, un album des Pretenders sorti en 1981 ;
 II, un album de Joe Bataan sorti en 1981 ;
 II, un album de Warning sorti en 1982 ;
 II, un album de Boyz II Men sorti en 1994 ;
 II, un album de Peach sorti en 1995 ;
 II, un album de The Presidents of the United States of America sorti en 1996 ;
 II, un album de Arabesque sorti en 1999 ;
 II, un album de Laurnea sorti en 2000 ;
 II, un album de The Kinsleys sorti en 2000 ;
 II, un album de 2 Unlimited sorti en 2001 ;
 II, un album de Kingston Wall sorti en 2001 ;
 II, un album de Hardline sorti en 2002, ; 
 II, un album de Bravo Fucking Bravo sorti en 2005 ;
 II, un album de Last Autumn's Dream sorti en 2005 ;
 II, un album de Show-Yen sorti en 2005 ;
 II, un album de The Band Has No Name sorti en 2005 ;
 II, un album de Billy Talent sorti en 2006 ;
 II, un album de Espers sorti en 2006 ;
 II, un album de Giuntini Project sorti en 2006 ;
 II, un album de Voodoo Johnson sorti en 2008.

Ii peut faire référence à :
 ii, une municipalité du nord-ouest de la Finlande,